Прива́лов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Привалов, Алексей Иванович (1906—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Привалов, Борис Авксентьевич (род. 1924) — русский советский писатель
 Привалов, Вадим Николаевич (род. 1967) — советский хоккеист, российский тренер.
 Привалов, Валерий Иванович (род. 1959) — советский игрок в хоккей с мячом.
 
 Привалов, Геннадий Николаевич (род. 1957) — генерал-лейтенант.
 Привалов, Дмитрий Карпович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Привалов, Кирилл Борисович (род. 1954) — российский религиовед, журналист и литератор.
 Привалов, Леонид Валентинович (род. 1942) — полковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Привалов, Михаил Моисеевич (1913—2004) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Привалов, Никифор Иванович (1900—1978) — политработник Красной армии, гвардии полковник.
 
 Привалов, Сергей Владимирович (в монашестве Стефан; род. 1961) — архимандрит, член Высшего церковного совета РПЦ.

См. также 
 «Приваловские миллионы» — роман Дмитрия Мамина-Сибиряка.
 «Приваловские миллионы» — русский фильм 1915 года, экранизация одноимённого романа.
 «Приваловские миллионы» — советский фильм 1972 года, экранизация одноимённого романа.

Примечания